John Lyons (ur. 17 lipca 1988) – amerykański skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2007). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok oddał w wieku 5 lat, a treningi rozpoczął za sprawą swojego ojca. Kilkukrotnie startował w mistrzostwach Ameryki Północnej juniorów, jednak nie osiągnął większych sukcesów.

W marcu 2007 w Planicy wystąpił w mistrzostwach świata juniorów, gdzie wziął udział tylko w konkursie drużynowym, w którym z amerykańską kadrą uplasował się na 14. pozycji. We wrześniu 2007 w Oberwiesenthal zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w piątej i czwartej dziesiątce, a kilka dni później w Falun zdobył pierwsze punkty tego cyklu, zajmując 24. lokatę. W grudniu 2007 w Garmisch-Partenkirchen zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na przełomie czwartej i piątej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w marcu 2008 w Vancouver, gdzie był 22. i 24. W listopadzie 2009 w Ruce po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata – odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, a w zmaganiach drużynowych zajął z Amerykanami 13. pozycję. Był to jednocześnie jego ostatni w karierze start w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS.

Lyons jest medalistą mistrzostw kraju – w październiku 2009 zdobył brązowy medal w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988